Rogério Greco é jurista,Ex-Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Pertence a uma nova geração de penalistas. Suas obras (Curso de Direito Penal – 4 volumes; Código Penal Comentado; Direito Penal do Equilíbrio – uma visão minimalista do Direito Penal; Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativas à Privação de Liberdade) passaram a ser utilizadas em todo país, tanto por estudantes de graduação, por profissionais na área jurídica, bem como por aqueles que desejam prestar concursos públicos. Seus livros são constantemente citados pelos Tribunais Superiores.

Biografia resumida 
Procurador de Justiça do MPMG,
Mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Especialista em Teoria do Crime pela Universidade de Salamanca (Espanha),
Doutor em Direito pela Universidade de Burgos (Espanha),
Pós-Doutor pela Uiversitá de Messina (Itália); formado pela National Defense University (William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies) (Washington - EUA);
Professor em diversos cursos de pós-graduação em todo o país
Palestrante em Congressos e Eventos Nacionais e Internacionais e
Membro Titular da Banca Examinadora para ingresso no Concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Livros publicados 
Curso de Direito Penal (3 volumes). Niterói: Editora Impetus
Código Penal Comentado.  Niterói: Editora Impetus
Direito Penal do Equilíbrio – Uma visão minimalista do Direito Penal. Niterói: Editora Impetus
Estrutura Jurídica do Crime. Belo Horizonte: Editora Mandamentos
Concurso de Pessoas. Belo Horizonte: Editora Mandamentos
Virado do Avesso – Um romance histórico teológico sobre a vida do Apóstolo Paulo. Niterói: Editora Nahgash
Atividade Policial. Niterói: Editora Impetus
 Resumos Gráficos de Direito Penal (parte geral e parte especial): Editora Impetus
 Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativas à Privação de Liberdade. Editora Saraiva
 A Retomada do Complexo do Alemão. Niterói: Editora Impetus
 Sistema Prisional - Colapso atual e soluções alternativas. Niterói: Editora Impetus
 Leis Penais Especiais Comentadas - Crimes Hediondos e Tortura - volume 1. Niterói: Editora Impetus

Ligações externas 
Biografia, Editora Impetus  página visitada em 14-7-2009
Rogério Greco faz palestra no Supremo nesta sexta-feira (16 de setembro de 2005), Supremo Tribunal Federal página visitada em 14-7-2009
Rogério Greco fala sobre os fundamentos dos princípios penais, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás página visitada em 14-7-2009
 Autor de obras jurídicas ministra palestra na Unirg, 23-04-2008, Universidade Regional de Gurupi página visitada em 14-7-2009
Entrevista com Rogerio Greco , Periódico É DIREITO  página visitada em 14-7-2009
Blog pessoal página visitada em 14-7-2009

Batistas do Brasil
Doutrinadores de direito penal do Brasil
Juristas de Minas Gerais
Professores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Promotores de justiça do Brasil
Protestantes do Brasil